Поликраиште () — село в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Горна-Оряховица. Население составляет 1648 человек (2022).

История 
До 1944 года в селе действовала одна семилетняя школа

В 1944—1957 гг. село было электрифицировано, здесь были открыты две семилетние школы, детский сад, народная читальня и несколько магазинов.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Поликраиште, в состав которого входит Поликраиште, должность кмета (старосты) с 2011 г. исполняет Марин Димитров Тодоранов (партия АТАКА) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Горна-Оряховица — Добромир Добрев (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Великотырновской области